Makana steht für:

 Makana, Gemeinde im Distrikt Sarah Baartman, Provinz Ostkap, Südafrika
 Makana Football Association, Fußballorganisation auf Robben Island, Südafrika

Makana ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Lino Makana, südsudanesischer Politiker
 Axl Makana, deutscher Musiker